Kom o KOM puede referirse a:

Acrónimos ingleses 
 Kick Off Meeting (KOM), reunión que da inicio a la realización de un proyecto.
 Knight of Malta (KoM), Caballero de Malta en la Soberana Orden Militar de Malta.
Keep On Moving (KOM), canción de Starstylers de su álbum "A new coat"

Códigos 
 KOM, código aeroportuario IATA del aeropuerto civil de Komo-Manda (Papúa Nueva Guinea).
 kom, código ISO 639-2 e ISO 639-3 de la lengua komi

Culturas y lenguas 
 Kom o qom, también pueblo toba, grupo étnico del noreste de Argentina, Bolivia y Paraguay.
 Idioma kom o qom, también idioma toba, lengua de la familia lingüística mataco-guaycurú de Sudamérica.
 Pueblo Kom, subgrupo de los kukis en el noreste de la India.

Deportes 
 Kom, Fudbalski Klub Kom, club de fútbol de Montenegro.
 King Of the Mountains (KoM), premio de rey de la montaña en una carrera ciclista.

Empresas 
 Kom Consulting, consultora de relaciones públicas (PR) y asuntos públicos (PA) en Islandia.
KOM International, una firma de consultoría de la cadena de suministro con sede en Canadá y México.
KOM Agencia Digital, es una agencia de diseño y posicionamiento web con sede en Perú.
KOM Visual Merchandising Agency, una agencia de Visual Merchandising con sede en Estocolmo.

Lugares 
 Kom, localidad de Croacia.
 Monasterio de Kom, monasterio ortodoxo en Montenegro.
Kom Ombo, villa agrícola de Egipto.

Personas 
 Kom., abreviatura en botánica de Vladímir Leóntievich Komarov (1869–1945), botánico ruso.
 Mary Kom, boxeadora olímpica india de Manipur.
Anton de Kom, miembro de la resistencia durante la segunda guerra mundial y activista anticolonial de Surinam.

Otros 
 Kom, principalmente en arqueología del Antiguo Egipto, colina de escombros, elevación o tell (resultado de los sucesivos estratos de una ciudad que se han acumulado unos sobre otros a lo largo de los siglos).

Véase también 
 COM, página de desambiguación.